Das Pferd auf dem Balkon steht für:

 Das Pferd auf dem Balkon (Roman), Roman von Milo Dor (1971)
 Das Pferd auf dem Balkon (Film), Spielfilm von Hüseyin Tabak (2012)